Barreales kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barreales, Chihuahua, Guadalupe, 
 Barreales, Querétaro Arteaga, Jalpan de Serra, 

Robotskapade Mexikoförgreningar